Alain Payet (1947-2007) – regista e attore pornografico francese
 Anne-Marie Payet (1949) – politico francese
 Dimitri Payet (1987) – calciatore francese
 Florent Payet (1986) – discesista francese
 Gaël Payet (1984) – calciatore francese
 Laëtitia Payet (1985) – judoka francese
 Lylian Payet (1945) – politico francese
 Manu Payet (1975) – regista e attore francese
 Marie Payet (1992) – modella francese
 Pascal Payet (1963) – criminale francese